Plast, de son nom complet Organisation scoute nationale Plast d'Ukraine (en ) est la plus grande organisation scoute d'Ukraine.

Liens externes 

Organisme fondé en 1911
Scoutisme par pays
Association ou organisme ayant son siège en Ukraine